Роман Володимира Набокова «Лоліта» було екранізовано 1962 і 1997 рр.:
 «Лоліта» — художній фільм Стенлі Кубрика 1962 року
 «Лоліта» — художній фільм Едріана Лайна 1997 року